Ламеевка — исчезнувшая деревня в Молчановском районе Томской области России. Входила в состав Суйгинского сельского поселения. Упразднена в 2014 г.

История 
Основана в 1914 г. В 1926 году состояла из 11 хозяйств, основное население — русские. В составе Смолокуровского сельсовета Молчановского района Томского округа Сибирского края.

В соответствии с Законом Томской области от 9 сентября 2004 года № 196-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Молчановского района» село вошло в состав Суйгинского сельского поселения.

В 2014 году, согласно Закону Томской области от 17.11.2014 № 153-ОЗ «Об упразднении отдельных административно-территориальных единиц
Томской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в связи с упразднением отдельных административно-территориальных единиц Томской области» Ламеевка официально прекратила существование.

Население

Примечания 

населённые пункты, упразднённые в 2014 году
Исчезнувшие населённые пункты Молчановского района